Прогі́н — в архітектурі, будівництві — відстань між суміжними опорами горизонтальних конструктивних елементів будинків і споруд. Розрізняють такі різновиди прогонів:
 Прогін розрахунковий — віддаль між осями опор;
 Прогі́н у просвіті (проміжку) — віддаль між внутрішніми гранями опор.
 Прогі́н — горизонтальний конструктивний елемент покриття будівлі (споруди). Головна балка в тримальних конструкціях будівель, що спирається безпосередньо на опорні частини споруди — стіни, колони, пілони, частина площі будинку, обмежена вертикальними елементами.
 Прогі́н — дорога, якою гонять худобу
 Прогі́н — ділянка шляху між станціями
 Прогін — заказник місцевого значення в Харківській області

Див. також 
 Прогонова будова

Посилання  
 
Багатозначні терміни